Karlstadt peut désigner des toponymes :
 Karlstadt-sur-le-Main en Allemagne
 Karlovac en Croatie (qui s'appelle Karlstadt en allemand)

ou une personne :
 Andreas Rudolf Bodenstein von Karlstadt, un contemporain de Martin Luther durant la Réforme.

Voir aussi

Karlstad 
 Karlstad en Suède
 Karlstad dans l'État du Minnesota (États-Unis)

Carlstad